Die 41. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  41. Division (Deutsches Kaiserreich)
  41. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  41e division d’infanterie (Frankreich)
  41. Division (Japanisches Kaiserreich)
  41. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  41. Infanterie-Division (Polen)
  41. Honvéd Infanterie Truppendivision, Verband der k.u. Landwehr (Honvéd)
  41st Infantry Division (Vereinigtes Königreich)
  41st Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  41. Division (Commonwealth der Philippinen), verteidigte Süd-Luzon während des Pazifikkrieges 
  41. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee
  41st Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern